est un genre éteint de ptérosaures à queue très courte, un ptérodactyloïde de la famille des cténochasmatidés et de la sous-famille des gnathosaurinés. 

Ses restes fossiles ont été découverts dans le faciès purbeckien du Dorset, daté du Berriasien, soit il y a environ  en Angleterre.

Une seule espèce est rattachée au genre, , décrite par Stafford Howse et  en 1995.

Étymologie 
Le nom de genre Plataleorhynchus est composé du mot latin Platalea, « spatule », et du mot grec rhynchos, « museau », pour indiquer la morphologie particulière de l'extrémité de ce dernier. Le nom d'espèce streptophorodon est constitué des deux mots grecs streptophoros, « collier », et odon, « dent », en référence à la disposition des dents en collier autour de la spatule.

Découverte 
Plataleorhynchus n'est connu que par un seul spécimen, référencé NHML R.11957. Il s'agit an d'une mâchoire antérieure incomplète découverte dans une carrière de craie près de Langton Matravers dans le Dorset. Ce fossile est remarquable car le museau étroit de l'animal s'élargit brusquement à son extrémité pour former une spatule circulaire cerclée de 22 dents fines pointant vers l'extérieur. Quarante autres dents complètent la partie retrouvée de la mâchoire qui pourrait en avoir contenu entre 62 et 76.

Description 
La longueur totale de son crâne était supérieure à  contre  pour celle de son proche parent Gnathosaurus subulatus dont l'envergure est estimée à . Ceci fait vraisemblablement de Plataleorhynchus un grand cténochasmatidé.

Paléobiologie 
Son style de vie était probablement semblable à celui des spatules modernes. Il vivait sur le littoral, dans les lagunes et les mers peu profondes, remuant la vase et les herbiers avec ses mâchoires ouvertes. Cependant, ses dents plus petites que celles de Gnathosaurus et la présence d'un coussin apparemment recouvert de corne sur son palais indiquent qu'il chassait de plus petites proies.

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, montre la position des différents genres de cténochasmatidés au sein des deux sous-familles, les cténochasmatinés et les gnathosaurinés. Le cladogramme ci-dessous indique la place des deux espèces de Plataleorhynchus au sein des gnathosaurinés :

Voir aussi 
 Ctenochasmatidae
 Purbeckien

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Reptile préhistorique d'Europe
Taxon fossile décrit en 1995